Die ITTF World Tour Grand Finals 2018 fanden vom 13. bis 16. Dezember 2018 im südkoreanischen Incheon statt.

Einzel 
Für die Qualifikation im Einzel war die Teilnahme an fünf World-Tour-Turnieren nötig.

Männer

Teilnehmer

Turnier

Frauen

Teilnehmerinnen

Turnier

Doppel 
Für die Qualifikation im Männer- und Frauen-Doppel war die Teilnahme an vier World-Tour-Turnieren nötig, für die im Mixed die Teilnahme an zwei World-Tour-Turnieren.

Männer

Teilnehmer

Turnier

Frauen

Teilnehmerinnen

Turnier

Mixed

Teilnehmer

Turnier

Weblinks 
 Die Grand Finals 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 3. April 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 3. April 2020)

Einzelnachweise 

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Incheon
Tischtenniswettbewerb in Südkorea
Tischtennisveranstaltung 2018